

Publicatiebord
 album (Rome), een mededelingenbord in het oude Rome met onder meer lijsten van functionarissen

Boek
 album (boek), een verzamelband
 album amicorum, een vriendenboek
 fotoalbum
 poesiealbum
 stripalbum

Muziek
 album (muziek), een geluidsdrager met meerdere liedjes
 verzamelalbum
 Album (popgroep), een popgroep uit Amsterdam omstreeks 1979
 The Album (doorverwijspagina)

Televisie 
 Album (televisieserie), een televisieserie uit 2008